Cynthiana steht für:

 Cynthiana (Indiana), Ort im Posey County, Indiana
 Cynthiana (Kentucky), Kleinstadt im Harrison County, Kentucky
 Cynthiana (Ohio), Census-designated-place im Pike County, Ohio

Siehe auch:

 Norton (Rebsorte), auch bekannt unter dem Namen Cynthiana